De Russische voetbalbeker 2006/07 (Russisch: ) was de 15de editie van de strijd om de Russische voetbalbeker sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie. Het toernooi telde 119 deelnemende clubteams en begon op 13 april 2006 met de voorronde. De finale werd gespeeld op 27 mei 2007 in het Olympisch Stadion Loezjniki in Moskou. De eindstrijd werd geleid door scheidsrechter Yuriy Baskakov. Onder leiding van trainer-coach Anatoliy Byshovets won Lokomotiv Moskou de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis, ten koste van FK Moskou (0-1) ditmaal. Het beslissende doelpunt kwam in de verlenging op naam van de Schotse invaller Garry O'Connor.

Schema

Zie ook
Premjer-Liga 2006
Premjer-Liga 2007
Russisch voetbalelftal in 2006
Russisch voetbalelftal in 2007

2007
Russische